El Condado de Wright es el nombre asignado a tres condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Wright (Iowa)
 Condado de Wright (Minnesota)
 Condado de Wright (Misuri)